Lotje (voornaam), een voornaam
Lotje (boek), een kinderboekenreeks van Lieve Baeten
Lotje (lied), een lied van Benny Neyman
Lotje (stripfiguur), de hond uit Jan Jans en de Kinderen
Lot Lohr, actrice
Lotje van der Bie, Nederlands fotografe, filmmaakster en actrice
Lotje IJzermans, Nederlands programmamaker en scenarist
Lotje (schip, 1937), een kofferdekkruiser behorend tot het Nederlands varend erfgoed